Поляковская (Полякова) — упраздненная деревня в Суерском сельском поселении Упоровского района Тюменской области. Располагалась на левом берегу реки Тобол. Расстояние до села Суерка 21 км, районного центра села Упорово 39 км.

Историческая справка 
Второе название деревни — Кушма. Кушма — барашковая шапка, крестьянский головной убор, распространена на Украине, в Молдове, Румынии и Венгрии, носится и в наши дни главным образом пожилыми людьми. Первые поселенцы деревни Поляковы родом из тех мест, носили барашковые шапки, и от головного убора произошло второе название деревни — Кушма.

В 1745 году деревня Поляковская впервые упоминается в ревизской сказке 1762 г.
Иван Михайлович Поляков (1676—1747) из Лёнвы пришёл в Коркино и вместе с сыном Сергеем (1709—1774) основали деревню Поляковскую в 1730-х годах.

С 1745 года относилась к Усть-Суерской слободе, с 1795 года входила в состав Поляковской волости, 1884 — Коркинской волости, 1919 — Шадринского сельсовета, 1958 — Старошадринского сельсовета, 1961 — Суерского сельсовета.

 В 1912 году в деревне была часовня, церковная школа, 3 торговых лавки, 8 ветряных мельниц, кузница, пожарная.

 В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 59 человек из них 31 человек не вернулись домой.

Население

Поляковская волость 
Поляковская волость образована в 1795 году, волостное управление располагалось в деревне Поляковой. Граничила с волостями: с юга Верх-Суерской, с запада Емуртлинской, с севера Суерской. В 1858 году в неё входили село Коркино, деревни: Бугорки, Голопупова, Губина, Зверева, Истокская, Лескова, Новая Переладова, Осеева, Полякова, Старая Переладова, Старая Шадрина, Тюменцева. В 1884 году Поляковская волость преобразована в Коркинскую волость. Волостные головы Поляковской волости: 1795-Устинов Иван; 1810- Плотников Осип Федорович; 1834-Артюгин Дмитрий Васильевич; 1864-Бородин Семен.

Церковь 
Деревня Полякова относилась к приходу Богородице-Казанской церкви села Коркино. С 1899 года к приходу Модестовской церкви села Старая Шадрина. В 1889 году крестьянами деревни Поляковой построена часовня в честь пророка Ильи, постановлением Уральского облисполкома от 14.06.1926 года была закрыта, а здание передано под народный дом. На месте часовни 2 августа 2011 года установлен Поклонный крест.

Сельское хозяйство 
В Поляковой 

В 1929 году организован колхоз «Победа», в 1940 году значилось 94 хозяйства, жилых домов 78, население 351 чел., была кузница, деревообделочный цех, смолокурня, рыболовецкая бригада. В 1953 году в колхозе насчитывалось 5 тыс. овец, 60 коров, 570 га пашни. В конце 1950-х годов колхоз «Победа» объединился с колхозом «Путь Ленина» (Старая Шадрина), председателем был избран Назаров Виктор Ильич. Полеводческой и тракторной бригадой руководил Артюгин Ефросим Прокопьевич, овцеводческой фермой Мальцева Александра. Лучшие люди колхоза: чабан Бестужев Иван Александрович; доярки: Устюгова Нина Петровна, Бестужева Анастасия Алексеевна. После укрупнения колхоза из д. Поляковой убрали скот, сократили рабочие места, закрыли школу, и население стало уезжать.

Образование 
Церковно-приходская школа в Поляковой открыта в 1900 г. В 1900 году в ней обучалось 24 мальчика и 3 девочки, всего 27 учеников; 1905 — 35м+5д; 1910 — 18м+8д; 1915 — 18м+11д=29 учеников. Учителем в церковной школе работала Удальцова Евдокия Иоанновна, 1900—1905 гг. Законоучитель священник Закомельский Павел Алексеевич.

В советское время начальная школа открылась в 1920-х годах. Учителя Поспеловской начальной школы: Деденева Александра Григорьевна 1950-е гг; Полякова (Вахтина по мужу) Нина Андреевна 1960-е гг.; Бестужева Валентина, 1976—1977 гг.

Транспорт 
Просёлочная дорога, идущая между деревнями Боровушка- Полякова по берегу Тобола.

Примечания

Литература 
 Арендоренко М. П. Коркинские деревни. Книга 4. Тюмень: Экспресс, 2019. — 303 с.

Исчезнувшие населённые пункты Упоровского района